Евдокимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 25,3 км, до центра муниципального образования Хорошево — 3,2 км. Ближайшие населённые пункты — Прокунино, Курапово, Патракеево, Огарково.

По переписи 2002 года население — 24 человека (16 мужчин, 8 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района